«Embers» («Вуглинки») — танцювальна поп пісня британського співака і композитора Джеймс Ньюман, випущена 11 березня 2021 року.  Співак представник Великої Британії на конкурсі пісні Євробачення 2021 у Роттердамі.  Ця пісня про стійку пристрасть, яка, на думку Ньюмена, має резонанс із наближенням кінцевої точки пандемії COVID-19. 

В інтерв'ю радіо BBC Newsbeat Ньюман заявив: «Я відчуваю, що всі хочуть вечірку і повеселитися, тому, коли я писав, це було у мене в голові. Я хотів, щоб люди могли танцювати, навіть якщо це просто на кухні».

Конкурс пісні Євробачення 
Ньюман був обраний представником Великої Британії на Євробаченні-2020 з піснею «My Last Breath», перш ніж подія була скасована через пандемію COVID-19 в Європі. 19 лютого 2021 року британський мовник BBC оголосив, що Ньюмен знову був внутрішньо відібраний на конкурс 2021 року, який відбудеться в Роттердамі, Нідерланди. 

Як член Великої п'ятірки, Сполучене Королівство автоматично пройде кваліфікацію до фіналу 22 травня 2021 року.

Відгуки 
Роазін О'Коннор із The Independent дав пісні три зірки із п'яти. О'Коннор заявив, що «Ньюман передає ці тексти харизматичним колам - насправді це звучить як дитячий конферансьє - так що ви можете пробачити кліше. І як би там не було, як він, напевно, помітив, судді Євробачення є шанувальниками кількох кліше. Так приємно, Джеймсе. Це, ймовірно, не отримає бажаних балів Дуза, але викликає більше посмішок, ніж наші звичайні зусилля». 

Джохан Емблі з «Вечірнього стандарту» оцінив пісню загалом трьома із п'яти зірок, вважаючи, що «цього хорошого танцювального поп-бопу має бути більш ніж достатньо, щоб уникнути будь-якої катастрофи з нульовими очками». Емблі також заявив, що «Це досить симпатична танцювально-поп-композиція - з якимись слабкими сталевими мріями в інтро, відважними фортепіано та плесканнями в хорі в хорі, і досить неоднозначними текстами про те, як «ми з вами будемо запалювати вгору по кімнаті», - але це, безумовно, найцікавіше, що ця нація отримала з моменту свого вступу з тих пір злегка розкутого електро-гойдалки «Still in Love with You» з 2015 року».

Чарти

Примітки

Посилання 

Пісні Великої Британії на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021